ANQ peut faire référence à :
 Archives nationales du Québec ;
 Assemblée nationale du Québec ;
 Association des neurologues du Québec ;
 .